Schatzki ist der Familienname von:
 Erich Schatzki (1898–1991), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Richard Schatzki (1902–1992), deutsch-amerikanischer Röntgenologe
 Walter Schatzki (1899–1983), deutsch-amerikanischer Buchhändler und Antiquar